Das National League Wild Card Playoff 2018 ist das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2018 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wird nur ein Spiel ausgetragen, dieses findet am 2. Oktober 2018 statt.

Die Paarung lautete:
 Chicago Cubs (Zweiter NL Central, 95–68) gegen Colorado Rockies (Zweiter NL West, 91–72)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLDS 2018, ALDS 2018, NLCS 2018, ALCS 2018, World Series 2018

Spielzusammenfassung 
Dienstag, 2. Oktober 2018, 19:10 MST im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Zuschauer: 40.151

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
Colorado Rockies (Baseball)